Nederland est le nom des Pays-Bas en néerlandais qui est la principale langue parlée dans le pays.

Le nom désigne également plusieurs localités :

Nederland, dans le Colorado
 Nederland, dans le Texas

Nederland, commune de Steenwijkerland, en Overijssel

Homonymie de toponyme